Села:
 Червоноволодимирівка — Миколаївська область, Новоодеський район

 Червоноволодимирівка — колишня назва села Михайлівка, Одеська область, Березівський район